

Militari 
 Thomas Graham (1748-1843) – generale britannico delle guerre napoleoniche
 Thomas Graham (1837-1911) – militare statunitense insignito della Medal of Honor

Politici 
 Thomas Graham (1860-1940) – politico e giudice sudafricano
 Thomas Graham (1925) – politico britannico
 Thomas Graham Jr. (nato 1933) – diplomatico statunitense
 Thomas Graham (1943-2015) – politico scozzese

Sportivi 
 Thomas "Tom" Graham (1866-1945) – giocatore di rugby gallese
 Thomas "Tommy" Graham (1905-1982) – calciatore inglese
 Thomas "Tom" Graham (1950-2017) – giocatore di football americano statunitense
 Thomas "Tom" Graham (1956) – pallavolista canadese
 Thomas Graham (1958) – calciatore scozzese

Altro 
 Thomas Graham (1805-1869) – chimico britannico, ideatore della legge di Graham
 Thomas "Tommy" Graham – cantante canadese